Балконес има више значења:

 Балконес (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Балконес (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Балконес, Нуевос Балконес (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Балконес (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Балконес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Балконес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику